Agirre ist der Familienname folgender Personen:

 Katixa Agirre (* 1981) spanische Schriftstellerin
 Josu Agirre (* 1981), spanischer Radsportler
 Naroa Agirre (* 1979), spanische Stabhochspringerin